Franciaország
Perthes, település Ardennes megyében
Perthes, település Haute-Marne megyében
Perthes, település Seine-et-Marne megyében